Csengő-hegy lehet:

Csengő-hegy a Bakonyban.
Csengő-hegy a Keleti-Mecsekben.